Утешенович () — южнославянская фамилия.
  (1817—1890) — австро-венгерский политик и поэт, деятель южно-славянского движения.
 Утешенович-Мартинуцци, Дьёрдь (1482—1551) — венгерский государственный деятель и духовный сановник.